Multiplatform
 Cross-platform-overstap, een overstapmogelijkheid tussen treinen aan weerszijden van hetzelfde eilandperron